Florent Mielants sr., Belgisch pedagoog, schrijver en Vlaams activist
 Herman Mielants, Belgisch arts en hoogleraar
 Tim Mielants, Belgisch filmmaker

Nederlandse of Vlaamse achternaam